John Thornton (acteur), acteur
 John Thornton (atleet), Brits atleet
 John Thornton (cartograaf), Engels cartograaf
 John Thornton (glazenier), Engels glazenier